Alexis Curvers (1906–1992), Belgische schrijver
Dorijn Curvers (1961), Nederlands actrice
Emma Curvers (1985), Nederlands schrijfster en journalist
Roy Curvers (1979), Nederlands wielrenner

Nederlandse of Vlaamse achternaam